

Мурленд — місто, штат Індіана
 Мурленд — місто, штат Оклахома

 Мурленд — місто, штат Айова
 Мурленд — місто, штат Кентуккі